Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх 1996 года среди мужчин весом до 60 кг проходили в 1996.

Результаты

Матчи за бронзу

Примечания 
 

Дзюдо на летних Паралимпийских играх 1996